Pfleger peut désigner :
 Augustin Pfleger, compositeur allemand ;
 Helmut Pfleger, joueur d'échecs allemand ;
 Joseph Pfleger, homme politique allemand ;
 Joseph Pfleger, homme politique français.